Perlite ou perlita pode ser:

 Perlite - um tipo de vidro vulcânico.
 Perlite - um tipo de estrutura cristalina do aço.

Desambiguação